

Geografia 
 Kandel – città tedesca
Verbandsgemeinde Kandel – comunità amministrativa di Kandel

Persone 
 Eric Kandel – neuroscienziato austriaco
 Isaac Leon Kandel – pedagogista rumeno, naturalizzato statunitense
 Paul Kandel – doppiatore e attore statunitense